Oresjets kan syfta på:

Bulgarien 

 Oresjets (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Charmanli, 
 Oresjets (distrikt i Bulgarien, Vidin), Obsjtina Dimovo,